Kampung Keude (Peudawa), een plaats in Indonesië
Kampung Keude (Darul Aman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing